Alfons van Portugal (1135-1207)
 Alfons van Portugal (1509-1540)